Кассіні — Гюйгенс — космічний зонд зі спускним апаратом, що досліджував систему Сатурна
 Кассіні — кратер на Місяці
 Кассіні — кратер на Марсі

 Кассіні Джованні Доменіко — італійський і французький астроном
 Кассіні Жак — французький астроном, син Джованні Доменіко Кассіні
 Александр Анрі Габріель де Кассіні — французький ботанік та натураліст, син Жака Кассіні